McRae ist der Name mehrerer Orte in den USA:

 McRae (Arkansas)
 McRae (Georgia)

McRae ist der Familienname folgender Personen:

 Alister McRae (* 1970), britischer Motorsportler
 Basil McRae (* 1961), kanadischer Eishockeyspieler
 Bruce McRae (1867–1927), US-amerikanischer Stummfilmschauspieler
 Carmen McRae (1920–1994), US-amerikanische Jazzsängerin
 Chann McRae (* 1971), US-amerikanischer Radrennfahrer 
 Chris McRae (* 1965), kanadischer Eishockeyspieler
 Colin McRae (1968–2007), britischer Motorsportler
 Colin John McRae (1812–1877), amerikanischer Politiker
 Frank McRae (1944–2021), US-amerikanischer Schauspieler
 Gord McRae (* 1948), kanadischer Eishockeyspieler
 Graham McRae (1940–2021), neuseeländischer Autorennfahrer
 James McRae (* 1987), australischer Ruderer
 Jimmy McRae (* 1943), britischer Motorsportler, Vater von Alistair und Colin McRae
 John J. McRae (1815–1868), US-amerikanischer Politiker
 Ken McRae (* 1968), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Kimberley McRae (* 1992), kanadische Rennrodlerin
 Lee McRae (* 1966), US-amerikanischer Leichtathlet
 Shane McRae (* 1977), US-amerikanischer Leichtathlet
 Tate McRae (* 2003), kanadische Musikerin und Tänzerin
 Teddy McRae (1908–1999), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Thomas Chipman McRae (1851–1929), US-amerikanischer Politiker
 Tom McRae (* 1969), britischer Sänger und Songschreiber

Siehe auch:
 Macrae
 McCrae
 Rae